Джигме:

Имя 
 Джигме Вангчук — второй король Бутана.
 Джигме Дорджи Вангчук — третий король Бутана.
 Джигме Дорджи Вангчук — принц Бутана.
 Джигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана.
 Джигме Намгьял — отец первого Короля Королевства Бутан.
 Джигме Палден Дорджи — член королевской семьи.
 Джигме Сингье Вангчук — четвёртый король Бутана.
 Джигме Чоеда — 70-й Дже Кхемпо Бутана.

Топоним 
 Джигме-Сингье-Вангчук — национальный парк Бутана.

См. также 
 Джиг